Frederik Christian Kaas (1725–1803)
Frederik Christian Kaas (1727–1804)